, 1760-е
 , 1786
 , 1779
 Симфония № 33 (Хованесс), 1977

 0033